John Hall er navn på flere personer:
 John Hall (læge) – engelsk læge og svigersøn til William Shakespeare
 John Hall (kunstner) (1739-1797) – britisk grafiker og maler
 John Hall (politiker) (1812-1893) - politiker og premierminister fra New Zealand
 John H. Hall (soldat) – amerikansk soldat og opfinder
 John L. Hall, Jr. – amerikansk admiral under 2. verdenskrig
 John Hall (forretningsmand) – engelsk forretningsmand
 John L. Hall – amerikansk fysiker, vinder af Nobelprisen i 2005